

Sigle 

 NOAA : National Oceanic and Atmospheric Administration, l'agence gouvernementale météorologique des États-Unis.

Dérivés 
 , satellite météorologique américain ;
 NOAA Commissioned Officer Corps, l'un des sept services en uniforme des États-Unis ;
 NOAA POES, cinquième génération de satellites météorologiques polaires de la National Oceanic and Atmospheric Administration.